Niemcy:
 Haundorf – dzielnica Herzogenaurach
 Haundorf – dzielnica gminy Schnelldorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Haundorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen